Ash Wednesday – poema di Thomas Stearns Eliot
Ash Wednesday – film di Edward Burns
Ash Wednesday – romanzo di Ethan Hawke
Ash Wednesday – musicista australiano
Ash Wednesday – album di Elvis Perkins
Ash Wednesday – rosa del 1955 di kordes

 Mercoledì delle ceneri